Arsenal Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Sorriso, no estado de Mato Grosso. Fundado em 20 de setembro de 1991, suas cores são vermelho e branco. Em 2002, com a desistência do SEC de disputar a segunda divisão mato-grossense, o clube profissionalizou-se e disputou o seu primeiro estadual.

Clubes de futebol de Mato Grosso
Clubes de futebol fundados em 1991